Эрнст Сёренсен (, годы жизни неизвестны) — датский шахматист. Бронзовый призер чемпионата Дании 1940 г. В составе сборной Дании участник неофициальной и трех официальных шахматных олимпиад.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Э. Сёренсена в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Сёренсена на сайте 365Chess

Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Шахматисты по алфавиту
Шахматисты Дании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад